Финал Кубка Англии по футболу 1938 года () стал 63-м финалом Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч состоялся 30 апреля 1938 год на стадионе «Уэмбли». В нём приняли участие футбольные клубы «Престон Норт Энд» и «Хаддерсфилд Таун». Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Престона» благодаря голу Джорджа Матча с пенальти на последней минуте овертайма. Эта победа принесла второй Кубок Англии команде из Престона.

О матче
Данный финал стал первым финалом Кубка Англии, транслируемым по телевидению.

После 29 минут добавленного времени счёт по-прежнему оставался ничейным, и комментатор BBC Томас Вудруф сказал в прямом эфире: «Если кто-нибудь сейчас забьет, я съем свою шляпу». Несколько секунд спустя «Престон Норт Энд» заработал пенальти, который успешно реализовал Джордж Матч. Вудруф сдержал свое обещание — он съел пирог с марципанами в виде шляпы.

Этот матч стал своебобразным повторением финала 16-летней давности, в котором для выявления победителя также потребовался реализованный пенальти. Трое участников этого матча (Энди Битти, Билл Шенкли из «Престона» и Эдди Бут из «Хаддерсфилда») через 20 лет войдут в состав правления «Хаддерсфилд Таун».

Отчёт о матче

Путь к финалу

«Престон Норт Энд»

«Хаддерсфилд Таун»

Примечания

Ссылки
Финал Кубка Англии 1938

1938
Кубок Англии 1938
Кубок Англии 1938
Футбол в Англии в сезоне 1937/1938
Футбол в Европе в 1938 году
События 30 апреля
Апрель 1938 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1938 год в Лондоне